Gerard Noel peut faire référence à:
 Sir Gerard Noel (2e baronnet) (1759–1838), député britannique
 Gerard Noel (homme politique) (1823–1911), député britannique
 Gerard Noel (Royal Navy) (1845–1918), Amiral de la flotte de la Royal Navy
 Gerard Noel (éditeur) (1926–2016), membre de la Royal Society of Literature
 Gerard Noel (Wiccan), cofondateur de la Witchcraft Research Association
 Gerard Thomas Noel (1782–1851), Clerc anglais, fils du 2e baronnet